een term in de taalkunde: zie isofoon (taalkunde).
 een in de akoestiek gebruikte term voor lijnen die een gelijke luidheid voorstellen; zie geluidssterkte.